McKie ist der Familienname folgender Personen:

 Aaron McKie (* 1972), US-amerikanischer Basketballspieler
 Bjorn Aubre McKie (* 1977), US-amerikanischer Basketballer
 Douglas McKie (1896–1967), britischer Chemiker und Chemiehistoriker